Die Indian Open 2019 waren ein Snookerturnier der Main-Tour-Saison 2018/19, das vom 27. Februar bis 3. März 2019 im Grand Hyatt Hotel im indischen Kochi stattfand. Ursprünglich sollte das Turnier vom 18. bis 22. September 2018 ausgetragen werden, wurde aber aufgrund des Hochwassers in Kerala im August 2018 verschoben.

Viele Topspieler hatten wegen der geringen Wertigkeit des Turniers nicht gemeldet, darunter die Top 3 Mark Selby, Ronnie O’Sullivan und Weltmeister Mark Williams.

In der ersten Runde gelang dem Chinesen Zhou Yuelong das 150. Maximum Break. Es war das 11. 147er-Break der Saison und das erste von Zhou.

Sieger wurde der Engländer Matthew Selt, der das Finale mit 5:3 gegen den Chinesen Lü Haotian gewann und damit seinen ersten Ranglistentitel holte. Selt hatte zuvor im Halbfinale den Titelverteidiger John Higgins aus Schottland besiegt.

Preisgeld 
Im Vergleich zum Vorjahr gab es keine Veränderung beim Preisgeld. Damit gehörte es weiterhin zu den fünf kleineren Turnieren der Saison.

Der „Rolling 147 Prize“ für ein Maximum Break stand bei 10.000 £ und wurde an Zhou Yuelong ausgeschüttet.

Finalrunde 
Die Spiele der Finalrunde wurden bis einschließlich des Halbfinals im Best-of-7-Modus gespielt. Nur im Finale galt der Modus Best of 9, das heißt, es gewann der Spieler, der zuerst 5 Frames gewonnen hatte.

A = Amateurspieler (während dieser Saison nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)
WC = Wildcard-Spieler des indischen Verbands
kl. = kampflos

Finale

Qualifikation 
Die Qualifikation wurde am 15. und 16. August 2018 in Preston im Nordwesten Englands ausgetragen. In der Guild Hall der Stadt fand der größte Teil der Partien der Qualifikationsrunde mit 128 Spielern statt. 110 Profis hatten sich für das Turnier angemeldet, 6 Amateure bekamen eine Wildcard des indischen Verbands. Die verbleibenden Plätze wurden an die besten Spieler der Order of Merit der vorherigen Q School vergeben.

6 Partien, darunter die des Titelverteidigers John Higgins und die Wildcard-Partien, wurden erst unmittelbar vor Beginn des Hauptturniers in Indien ausgetragen. Sämtliche Spiele wurden im Best-of-7-Modus ausgetragen. Auch die an Nummer 3 und 4 gesetzten Neil Robertson und Mark Allen sollten ihre Qualifikationsspiele ursprünglich in Kochi spielen, beide sagten aber für das Turnier ab.

|

|}
|}

A = Amateurspieler (während dieser Saison nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)
WC = Wildcard-Spieler des indischen Verbands
kl. = kampflos

Century-Breaks

Finalrunde 
Während des Turniers spielten 21 Spieler insgesamt 32 Century Breaks.

Qualifikation 
11 Spieler erzielten in der Qualifikationsrunde 11 Breaks von 100 oder mehr Punkten. Mit 135 Punkten gelang dem Pakistaner Hamza Akbar das höchste Century-Break.

Quellen 

2018
Snookerveranstaltung 2019
Sportveranstaltung in Kochi (Indien)